Беатріс Аддад Майя і Надя Подороска були чинними чемпіонками, але цього разу Аддад Майя не змогла взяти участь через травму правого зап'ястка. Подороска грала в парі з Маріаною дуке-Маріньйо, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Даліла Якупович та Ірина Хромачова з рахунком 3–6, 4–6.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Copa Colsanitas, парний розряд
2018